

Cinema 
 Letto di rose (Bed of Roses) – film del 1933 diretto da Gregory La Cava
 Amare è (Bed of Roses) – film del 1996 diretto da Michael Goldenberg

Musica 
 Bed of Roses – traccia dell'album Cherry Pie dei Warrant del 1990
 Bed of Roses – singolo degli Screaming Trees del 1991, dall'album Uncle Anesthesia
 Bed of Roses – singolo dei Bon Jovi del 1992, dall'album Keep the Faith
 Bed of Roses – album del 1996 della colonna sonora del film Amare è

Televisione 
 Un letto di rose (Bed of Roses) – episodio della seconda stagione di L'ora di Hitchcock